Го́льмовский () — посёлок городского типа в Донецкой Области Украины. С 2014 года контролируется самопровозглашённой ДНР.

География 
К северу от населённого пункта проходит линия разграничения сил в Донбассе (см. Второе минское соглашение).

Соседние населённые пункты по странам света

Под контролем ВСУ 
СВ: Доломитное (северная часть)

С: Травневое (западная окраина), Гладосово

СЗ: Дача

З: Зайцево (северная часть)

Под контролем ДНР 
З: Зайцево (южная часть)

ЮЗ, Ю, ЮВ, В: город Горловка

СВ: Доломитное (южная часть, формально в «буферной зоне»)

С: Травневое (без западной окраины, формально входит в «буферную зону»)

Общие сведения 
Входит в состав Горловского городского совета (подчинён Никитовскому районному совету). Находится в северо-восточной стороне от города Горловки Донецкой области на расстоянии 21 км от города и 75 км от областного центра. Расстояние от посёлка до ближайшего железнодорожного узла станции Никитовка Донецкой железной дороги составляет 11 км. На линии Никитовка — Попасная существует железнодорожный полустанок Доломит.

История 
Основан в 1875 году.

Существует две легенды образования топонима:
 ранее на территории посёлка было голое место, и потому образовавшееся селение назвали Гольмой;
 на месте образования посёлка селились бедные рабочие; у этих людей не было даже нормальной одежды, и поэтому их называли «голь»;

Население 
Численность населения

Соответственно административному распределению в состав Гольмовского поселкового совета входит посёлок Гладосово, который расположен на расстоянии 2 км в северо-северо-западном направлении от посёлка.

Культура 
Сохранился дворец культуры, за которым находится памятник героям Второй мировой войны, куда ежегодно местные жители возлагают цветы, отдавая дань памяти борцам с германскими оккупантами. В данный момент времени дворец работает. Проводятся дискотеки; раньше работало местное телевидение. В данный момент в нём работают кружки детского танца, рисования, а также спортивной борьбы. На территории посёлка находится большой парк.

Примечания

Ссылки 
 Гольмовский посёлковый совет // golma.ucoz.ua
 Территория пгт Гольмовский: Досье на сайте Горловского городского совета
 Учётная карточка на сайте Верховной рады

Посёлки городского типа Донецкой области
Населённые пункты Горловского городского совета